Dawber est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur anglais de football
 (née en 2000), joueuse australienne de football
 (1861-1938), architecte anglais
Pam Dawber (née en 1951), actrice américaine
 (1956-2001), constructeur de chemin de fer britannique

Homonymie de patronyme